El municipio de Cummings  (en inglés: Cummings Township) es un municipio ubicado en el condado de Lycoming en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 355 habitantes y una densidad poblacional de 2.0 personas por km².

Geografía 
El municipio de Cummings se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $38,594 y los ingresos medios por familia eran $42,292. Los hombres tenían unos ingresos medios de $33,125 frente a los $21,250 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $18,626. Alrededor del 5,5% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Lycoming